

Географія 
 Вардар — річка в Північній Македонії та Греції.
 Вардарська бановина — провінція Королівства Югославія, одна з дев'ятьох югославських бановин за адміністративно-територіальним поділом Югославії, чинним з 1929 по 1941 рік.
 Вардарський регіон — один з восьми регіонів Північної Македонії

Підводні човни 
 П-916 «Вардар» — підводний човен типу «Уна» ВМС Югославії (1988—2006 р.р.).

Інше 
 Вардар — футбольний клуб зі Скоп'є
 Вардар — станція Першої лінії Софійського метрополітену